Arenga puede referirse a:

 Arenga, un género botánico y nombre común de algunas de las especies que lo integran.
 Arenga, un tipo de discurso.